Riss peut référer à :
Riss un dessinateur français
 RISS abréviation de la Revue Internationale des Sociétés Secrètes.
La Riß (ou Riss), un affluent du Danube
La glaciation de Riss, nommée d'après la rivière Riß.

Voir aussi